Whorrey Potter and the Sorcerer's Balls é um filme pornográfico gay lançado em 2010 produzido pela Dominic Ford. O filme é uma paródia de Harry Potter e a Pedra Filosofal, tendo sido lançado em 3D, e considerado o  mais inovador da nova tecnologia desde Avatar.

O filme foi indicado a doze Grabby Awards, sendo Best Videography, Melhor Roteiro, Melhor Diretor, Best Solo (Luke Marcum), e Best Supporting Actor (Matthew Rush).

Elenco 
 Luke Marcum (Whorrey Potter)
 Matthew Rush (Voldemorecock)
 Cameron Adams (Himmione Grainghim)
 Eddie Diaz (Ron Weasy)
 Robert Van Damme (The Guard)
 Mimi Imfurst (Fag Hagrid)
 Daniel Nardicio (Clerk Kent)

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2009
Filmes pornográficos gays